Toponímia:
 Tragó de Segre, nucli de població del municipi de Peramola (Alt Urgell, Catalunya)
 Tragó d'Ares
 Tragó de Noguera, antic poble de la comarca de la Noguera abandonat sota les aigües del pantà de Camarassa
 Biografies: José Tragó y Arana (Madrid, 1857-1934), pianista i compositor espanyol